Die Segunda División 1948/49 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 12. September 1948 und endete am 17. April 1949. Zwischen dem 24. April und 26. Juni 1949 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurde Real Sociedad.

Vor der Saison 
14 Mannschaften traten an 26 Spielen jeweils zweimal gegeneinander an. Die beiden besten Vereine stiegen in die Primera División auf, während die letzten beiden in der Relegation gegen den Abstieg spielten.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Sociedad und Real Gijón teil, Aufsteiger aus der Tercera División waren Racing Santander und FC Girona.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Relegation 
Der 13. und 14. der Segunda División spielte zusammen mit den sechs Gruppendritten der Tercera División in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften. Die beiden Sieger waren für die folgende Saison in der Segunda División qualifiziert.

Gruppe 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Am Saisonende wurde beschlossen, die Liga auf 32 Teams auszuweiten und die Relegation blieb damit ohne Wirkung. Alle acht Vereine die in der Relegation spielten, sowie die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten der Tercera División waren für die folgende Spielzeit startberechtigt.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Real Sociedad
 2. – CD Málaga

 Absteiger in die Tercera División
 keiner

 Absteiger aus der Primera División
 CD Alcoyano
 CE Sabadell

 Aufsteiger in die Segunda División
 Albacete Balompié, Arosa SC, Atlético Tetuán, Cartagena CF, RCD Córdoba, FC Elche, SD Erandio Club, Gimnástica de Torrelavega, UD Lérida, Real Balompédica Linense, SG Lucense, CD Mallorca, CD Numancia, UD Orensana, CA Osasuna, AD Plus Ultra, UD Salamanca, Saragossa FC

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1948/49
Fußballsaison 1948/49